Szerbia
Szerémi római katolikus egyházmegye
Szerémi ortodox egyházmegye